Fowden ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Key Fowden (* 1964), amerikanische Althistorikerin
 Garth Fowden (* 1953), britischer Althistoriker
 Leslie Fowden (1925–2008), englischer Agrar- und Ernährungswissenschaftler